Алексе́й Сычёв:
 Сычёв, Алексей Алексеевич (1861 — после 1917) — учитель, председатель уездной земской управы, депутат IV Государственной думы.
 Сычёв, Алексей Яковлевич (1902―1976) ― советский учёный, педагог, военный деятель.